Жмайло — фамилия. 

Известные носители:
 Жмайло, Андрей Павлович (1903—1961) — горный инженер, Герой Социалистического Труда (1958).
 Жмайло, Марк — казацкий гетман, предводитель восстания против поляков в 1625 году.

См. также 
 Жмайлов
 Жемайловы